Oganessjan ist eine russische Schreibweise des Familiennamens von
 Choren Ohanessjan (* 1955), sowjetischer und armenischer Fußballspieler () 
 Edgar Howhannisjan (1930–1998), armenischer Komponist
 Juri Zolakowitsch Oganesjan (* 1933), russischer Physiker armenischer Herkunft ()
 Stepan Iwanowitsch Oganessjan (* 2001), russischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Oganessian